Se även  Sankt Martin, Saint Martin, San Martín, São Martinho

St. Martin's eller St. Martins kan avse:

Geografi
 St. Martins, Missouri, en stad i USA
 Saint Martin's, en ö i Scillyöarna, Cornwall, England
 St. Martin's (civil parish, Cornwall) – en civil parish i Cornwall, England
 St. Martin's, Shropshire, en by i England
 St Martin's, Guernsey, en församling i Kanalöarna
 St. Martins, New Brunswick, en by i Kanada
 St Martins, New Zealand, en förort till Christchurch, Nya Zeeland
 St. Martin's, North Yorkshire – en civil parish i North Yorkshire, England
 St. Martin's Island, en korallö i Bangladesh i Bengaliska viken
 Saint Martin's Island, en liten ö vid mynningen av Green Bay i Wisconsin
 St Martins, ett slott i Shropshire, England

Religion
 St. Martin's Church, kyrkor dedikerade till Martin av Tours

Folktro
 St. Martin's Land, en gåtfull och sannolikt mytisk plats förknippad med legenden om de gröna barnen från Woolpit

Utbildning
 St Martin's College, en institution för högre utbildning i Storbritannien
 St. Martin's University, ett universitet i Lacey, Washington
 Central Saint Martins College of Art and Design i London, som ofta kallas St. Martin's College och tidigare Saint Martins School of Art
 St Martin's School

Övrigt
 St. Martin's Press, ett förlag i New York
 St Martin's Theatre, en teater i West End, London